Sborowitz ist der Familienname folgender Personen:
 Matías Sborowitz (* 1993), chilenischer Tennisspieler

Sborowitz steht für:
 Sborowitz, deutscher Name von Zborovice, Stadt in Tschechien